Одоевцев — русская фамилия.

Одоевцевы — старинный русский дворянский род (исторически Одуевцевы, написание изменилось в XVIII веке). Известные представители:
 Одоевцев, Владимир Михайлович — участник Белого движения на Юге России.
 Одоевцева, Ирина Владимировна — псевдоним поэтессы И. В. Гейнике.
 Лева Одоевцев — главный герой романа А. Битова «Пушкинский дом»